Nowy cmentarz żydowski w Grudziądzu
 Stary cmentarz żydowski w Grudziądzu